Detta är en lista över sjöar i Ulricehamns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ulricehamns kommun.

Lista

Ulricehamns kommun
 Lista